Национальная энциклопедия «Кыргызстан» () — универсальное энциклопедическое издание на киргизском языке выходит с 2000 года.

В 2000 году указом президента был издан первый том Национальной энциклопедии Кыргызстана. Она состоит из четырёх томов на русском языке и восьми — на кыргызском. Тираж каждого тома — 5 тыс. экземпляров. Полностью напечатать энциклопедию планировалось к 2015 году.

См. также 
 Киргизская советская энциклопедия

Примечания

Ссылки 
 В Бишкеке презентуют четвёртый том национальной энциклопедии
 В Кыргызстане завершилось издание первой многотомной (7 томов) энциклопедии на кыргызском языке

Универсальные энциклопедии
Энциклопедии на киргизском языке